Виноградська сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Виноградська сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Виноградська сільська рада — Черкаська область, Лисянський район